Псевдотсуга тисолиста (Pseudotsuga menziesii) — дерево, вид псевдотсуги (дугласії).

Ботанічні пам'ятки природи 
 Псевдотсуга тисолиста — Рівненська область, Зарічненський район, село Мутвиця.
 Псевдотсуга тисолиста — місто Чернівці.